Taentzel ist der Familienname von

 Ernst Ludwig Taentzel (auch: Täntzel, Tänzel, Taenzel) (1791–1845), deutscher Steinhauer und Hofmaurermeister
 Johann Christoph Taentzel (auch: Täntzel, Tänzel, Taenzel) (1722–1819), deutscher Hofmaurermeister
 Johann Georg Taentzel (auch: Täntzel, Tänzel, Taenzel) (1755–1815), deutscher Steinhauer, Hof- und Ratsmaurermeister

Siehe auch:
 Taenzel